Con el acrónimo UNIR puede referirse a las siguientes universidades o instituciones de educación superior:

  Universidad Internacional de La Rioja
  Instituto Universitario de Tecnología Readic

También puede referirse a las siguientes agrupaciones políticas:

  Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria antiguo partido político colombiano de los años 30
  Unión de Izquierda Revolucionaria antigua alianza electoral peruana de los años 80
  Partido Nacionalista Constitucional UNIR partido político argentino

Acrónimos